АФК азијски куп 2019. (; ) је било седамнаесто по реду фудбалско такмичење за титулу континенталног првака Азије у организацији Азијске фудбалске федерације. Домаћин турнира су по други пут били Уједињени Арапски Емирати, односно градови Абу Даби, Дубаи, Шарџа и Ел Аин, а турнир се одржавао од 5. јануара до 1. фебруара 2019. године. Катар је освојио прву титулу првака Азије савладавши у финалу Јапан резултатом 3:1.

На такмичењу су по први пут учествовале 24 екипе подељене у 6 група са по 4 тима. Директан пласман на првенство остварила је само екипа домаћина УАЕ, док су преостала 23 учесника одређена кроз квалификације. Бранилац титуле, Аустралија, елимисана је у четвртфиналу, а дебитанти су били Киргистан, Филипини и Јемен.

Избор домаћина 
Званично подношење кандидатура за организацију Азијског купа 2019. започело је 28. новембра 2012, а чак 9 земаља је првобитно послало кандидатуре за организацију првенства. Првобитне кандидатуре Бахреина, Кине, Либана, Саудијске Арабије, Омана, Малезије и Тајланда су повучене током 2013. године, а као једини званични кандидати за организацију турнира преостали су Уједињени Арапски Емирати и Иран.

Емирати су до тог периода једном организовали ово такмичење — 1996. године, док је Иран био домаћин два пута — 1968. и 1976. године.

Одлука о домаћину турнира донесена је на Генералном конгресу АФК одржаном у Манами 9. марта 2015. године, а већином гласова делегата домаћинство је додељено Емиратима.

Стадиони 
Иако је организациони одбор турнира првобитно планирао да се првенство игра на 6 стадиона у 4 града, због накнадног повећања броја учесника са 16 на 24, у агенду су уврштена још два мања додатна стадиона. Градови домаћини турнира су Абу Даби, Дубаи, Шарџа и Ел Аин

Квалификације

Квалификоване репрезентације

Жреб 
Жреб за завршни турнир је одржан у Бурџ Калифи (Дубај) 4. маја 2018. године. Двадесет и четири квалификоване репрезентације су распоређене у 4 шешира помоћу Фифине ранг листе, с тим да су репрезентације које су обезбедиле пролаз након друге рунде смештене у прва два шешира. Уједињени Арапски Емирати као домаћини аутоматски заузимају А1 позицију у првом шеширу.

Такмичење по групама 

Сатница одигравања утакмица је по средњоевропском времену (-{CET}-).

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Поредак трећепласираних

Елиминациона фаза

Осмина финала

Четвртфинале

Полуфинале

Финале

Победник

Референце 

АФК азијски куп
Спорт у Уједињеним Арапским Емиратима
Фудбал у 2019.